Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 1996.

Ljestvice

Jug

Sjever

Kvalifikacije za 1.HVL 1996./97. 
Igrano u Splitu 5. – 8. rujna 1996.

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1995./96.
 3. HVL 1996.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

1996